

Persone
 Franco Battiato (1945-2021) – cantautore e musicista italiano
 Giacomo Battiato (1943) – regista, sceneggiatore e scrittore italiano

Musica
 Battiato – album di Franco Battiato del 1977
 Battiato – album di Franco Battiato del 1986
 Battiato (mi spezza il cuore) –  singolo di Morgan, del 2022

Altro 
 18556 Battiato – asteroide intitolato a Franco Battiato